Ланж () — английская фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Анн-Франсуаза-Лизетт Ланж, более известная как мадемуазель Ланж (1772—1816/25) — французская актриса и «светская львица». 
 Дороти Ланж (1895—1965) — американский фотограф и фотожурналист.
 Эрик Ланж (род. 1973) — американский теле- и киноактёр.

См. также